Pukkikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pukkikari, Karleby, 
 Pukkikari, Eura, 
 Pukkikari, Sastmola, 
 Pukkikari, Björneborg, 
 Pukkikari, Masko, 
 Pukkikari, Gustavs, 
 Pukkikari, Nådendal, 

Robotskapade Finlandförgreningar